David Moore peut désigner :
 David Moore (1808-1879), un botaniste britannique ;
 David Moore (1817-1893), un officier militaire américain qui a servi lors de la guerre américano-mexicaine et de la guerre de Sécession.